Adam Schaff (1913-2006) – filosofo polacco
 Albert Schaff (1885-1968) – calciatore francese
 Bodo Schaff (1948 – ) – diplomatico tedesco
 Philip Schaff (1819-1893) – teologo svizzero